Brünner ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Brünner (* 1942), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP/LIF) und Universitätsprofessor
 Dora Willgerodt-Brünner (1887–1983), deutsche Malerin und Grafikerin 
 Elsa Brünner (1877–nach 1907), deutsche Theaterschauspielerin
 Friedrich Brünner (1910–2004), deutscher Politiker (CDU)
 Gisela Brünner (* 1951), deutsche Linguistin und Hochschullehrerin
 Horst Brünner (1929–2008), deutscher Politiker und Offizier
 Hubertus Brünner (1932–2021), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

 Thea Brünner (1927–2016), deutsche Verbraucherschützerin
 Wolfgang Brünner (1928–2020), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Brunner
 Brünner Straße zwischen Wien und Brünn
 Brünner Kröpfer, Haustaubenrasse
 Brünn (Begriffsklärung)